Фатима Алановна Дудиева — российская женщина-боксёр. Является кандидатом в мастера спорта по боксу, двухкратной чемпионкой России по ММА, обладательницей синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, призеркой России по грэпплингу и чемпионкой России по панкратиону. Чемпионка мира по боксу по версиям WBF,  и .

Биография 

Жила в селе Заманкул до 8 лет, позже переехала с родителями в город Беслан.

Мама отдала на танцы в Колледж искусств. Фатима думала, что учится актёрскому мастерству, но позже разочаровалась, узнав, что всё это время она занималась у хореографа. Позже отец, по просьбе дочери, забрал документы и она перевелась в обычную школу.

Их школьный инспектор параллельно работал тренером по рукопашному бою и именно он предложил Фатиме прийти к нему на тренировки. По её воспоминаниям, с того дня она «влюбилась в этот спорт». Ей приходилось сбегать из дома, поскольку мать не разрешала заниматься единоборствами.

Матч ТВ проводит аналогии между историей боксёрши и фильмом «Малышка на миллион».

Карьера 
Дебютировала в боксе и победила 9 июня 2018 года в бою со спортсменкой из Новосибирска Софией Абраамян. Поединок состоялся в Краснодаре в рамках турнира «Путь чемпиона».

14 сентября 2019 года встретилась с грузинкой Нино Гиниашвили в Германии в бою за титул чемпионки мира по версиям WBF,  и  и победила свою соперницу техническим нокаутом. Изначально предполагалось, что против Фатимы выйдет испанка Мари Кармэн Ромеро. Однако позже она отказалась драться из-за «каких-то неполадок в организационных моментах».

В боксе Фатима провела семь боев, все которые закончились в её пользу. В MMA провела три боя, два которых закончились её победой, а один закончился ничьей. Заняла 11-е место в рейтинге сильнейших боксёров мира в  по версии WBA по состоянию на 31 июля 2020 года.

Результаты боёв 
MMA

Бокс

Примечания 

Женщины-боксёры
Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы мира по боксу